I Love (Das Pop) (2000), een album van de Belgische poprockgroep Das Pop
 I Love (Tom Hall) (1973), een lied van de Amerikaanse singer-songwriter Tom T. Hall
 I Love (Sons of Nature) (2012), een lied van het Zwitserse project Sons of Nature